Frédéric Restagno peut faire référence à : 
 Frédéric Restagno né en 1972, physicien
 Frédéric Restagno, acteur